Оберзульм () — посёлок в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Хайльбронн. Население 13 774 человек. Занимает площадь 31,07 км². Официальный код  —  08 1 25 110.

Коммуна подразделяется на 6 сельских округов.

Достопримечательности 

 Замок Вайлер

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга